I passeggeri del vento (Les passagers du vent) – fumetto del 1979
 I passeggeri del vento (Les passagers du vent) – videogioco del 1986